Budak je lahko:
 Budak, Gospić (Hrvaška)
 Budak, Stankovci (Hrvaška)